En France, l’expression procureur financier peut désigner :
 le procureur de la République financier, qui dirige le parquet national financier ;
 le procureur financier exerçant le ministère public auprès des chambres régionales des comptes.

Ministère public en France